Karang bezeichnet:

 Karang (Sprache), eine Sprache innerhalb der Niger-Kongo-Sprachfamilie
 Karang Poste, einen Ort in Senegal
 Karang (Vulkan), einen Vulkan in Indonesien